Barca ist der Name folgender Orte und Gemeinden:
 Barca (Košice), Stadtteil der Stadt Košice, Slowakei
 Barca (Rimavská Sobota), Ort bei Rimavská Sobota, Slowakei
 Barca (Maia), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Barca (Soria), Gemeinde in der Provinz Soria, Spanien
 Barca (Negreira), Weiler in Galicien, Spanien
 Barke (Libyen), antike Stadt in der Kyrenaika in Libyen
 Titularbistum Barca, nach der libyschen Stadt benanntes Titularbistum

Barca oder Bârcă ist der Familienname folgender Personen:
 Celia Calderón de la Barca (1921–1969), mexikanische Künstlerin
 Johann Georg Barca (1781–1826), deutscher Hofbaumeister und Architekt
 Peter W. Barca (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Roxana Bârcă, Geburtsname von Roxana Rotaru (* 1988), rumänische Leichtathletin
 Philippe Barca-Cysique (* 1977), französischer Volleyballspieler

Bârca ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Bârca (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Bârca (Olt), Dorf im Kreis Olt

Barça steht für:
 FC Barcelona, einen spanischen Sportverein

Siehe auch:
 La Barca
 Ponte da Barca
 Barka
 Barga